Jméno a příjmení Richard Zajac náleží více lidem:

 Richard Zajac (fotbalista) (* 1976) – slovenský fotbalista
 Richard Zając – český bubeník, člen kapely Prouza